Iuiuia caeca  — пещерный вид цикадовых насекомых из семейства Kinnaridae, единственный в составе монотипического рода Iuiuia. Эндемики пещер Бразилии.

Распространение 
Неотропика: Бразилия, штат Баия, муниципалитет Иуиу (Iuiu), пещера «Lapa do Baixão» (14°23’8.13”S, 43°37’35.06”W).

Описание 
Мелкие цикадки (длина 3 — 4 мм) с трогломорфными признаками: сложные глаза и оцеллии отсутствуют, надкрылья и окраска тела редуцированы (основная окраска желтовато-коричневая), задние крылья остаточные. Вертекс широкий и короткий.
Второй троглобионтный вид семейства из Бразилии и 6-й пещерный представитель своего семейства в мировой фауне. Ранее из Бразилии был описан пещерный вид Kinnapotiguara troglobia (Hoch & Ferreira, 2013) (Kinnaridae). Родовое название Iuiuia дано по имени места нахождения типовой серии (Iuiu, Иуиу), а видовое имя I. caeca происходит от латинского слова  «caeca» (слепой).

Примечания

Литература 
 Hoch H., Asche M. (1993). Evolution and speciation of cave-dwelling Fulgoroidea in the Canary Islands (Homoptera: Cixiidae and Meenoplidae). — Zoological Journal of the Linnean Society 109: 53–101.
 Hoch H., Ferreira R.L. (2012). Ferricixius davidi gen. n., sp. n.–the first cavernicolous planthopper from Brazil (Hemiptera, Fulgoromorpha, Cixiidae). — Deutsche Entomologische Zeitschrift 59(2): 201–206.

Ссылки 
 Семейство Kinnaridae на www.eol.org 

Цикадовые
Насекомые Южной Америки
Эндемики Бразилии
Животные, описанные в 2016 году
Пещерные насекомые